Existenzanalyse steht für 

 Daseinsanalyse
 für ein Konzept von Viktor Frankl, siehe Logotherapie und Existenzanalyse
 Existenzanalyse (Fachzeitschrift)

Siehe auch:
 Personale Existenzanalyse
 Johannes Messner